

Cinema 
Il piccolo grande uomo (Little Big Man) – film del 1970 diretto da Arthur Penn

Letteratura 
Il piccolo grande uomo (Little Big Man) – romanzo di Thomas Berger del 1962

Musica 
Little Big Man  – album di Bushwick Bill del 1992
Little Big Man  – album di Jono Manson del 1998
 Little Big Man  – traccia dell'album We Know You Suck dei JFA
 Little Big Man  – traccia dell'album First World Manifesto degli Screeching Weasel del 2011

Televisione 
 Un bravo ragazzo (Little Big Man) – episodio della prima stagione di Senza traccia

en:Little Big Man